Росі́я — вантажна залізнична станція Ясинуватської дирекції Донецької залізниці. (з грудня 2014 р. Придніпровська залізниця).

Розташована за межами м. Новогродівка, Новогродівська міська рада, Донецької області на лінії Очеретине — Покровськ. Найближча станція Новогродівка (5 км). Тупикова станція, обслуговує шахту «Росія». По станції здійснюються лише промислові перевезення.

Примітки

Джерела 
 
 

Залізничні станції Донецької області
Транспорт Новогродівки